Бандровський  — польське або українське прізвище.

Відомі носії 
 Александр Бандровський (1860—1913) — польський оперний тенор
 Бандровський Генріх Йосипович (1929—2008) — український радянський партійний діяч, 1-й секретар Закарпатського обкому КПУ.
 Бандровський Ернест Тітус
Польські прізвища
Українські прізвища